Église Saint-Genest de Martigues dans les Bouches-du-Rhône.
 Église Saint-Genest d'Aubigny dans l'Allier.
 Église Saint-Genest de Saint-Gineis-en-Coiron en Ardèche.
 Église Saint-Genest de Pieusse dans l'Aude.
 Église Saint-Genest de Flavigny-sur-Ozerain dans la Côte-d'Or.
 Église Saint-Genest de Saint-Junien-la-Bregère dans la Creuse.
 Église Saint-Genest de Lavardin dans le Loir-et-Cher.
 Église Saint-Genest d'Azat-le-Ris dans la Haute-Vienne.
Église Saint-Genest de Saint-Genest dans l'Allier.

Voir aussi 
 Saint Genest, martyr chrétien à qui sont dédiées ces églises.
 Voir la catégorie 
 
 Gené, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Génius (1949), personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse.
 
 Communauté de communes du Gennois

Notes et références